Епархия Сакраменто () — епархия Римско-Католической церкви в городе Сакраменто, штат Калифорния, США. Епархия Сакраменто входит в митрополию Сан-Франциско. Кафедральным собором епархии Сакраменто является собор Святого Таинства.

История 
28 мая 1886 года Святой Престол учредил епархию Сакраменто, выделив её из епархии Гресс-Валли (в настоящее время упразднена) и архиепархии Сан-Франциско.

27 марта 1931 года и 13 января 1962 года епархия Сакраменто передала часть своей территории новым епархии Рино и епархии Стоктона.

Ординарии епархии 
 епископ Patrick Manogue (28.05.1886 — 27.02.1895);
 епископ Thomas Grace (27.02.1896 — 27.02.1921);
 епископ Patrick Joseph James Keane (17.03.1922 — 1.09.1928);
 епископ Robert John Armstrong (4.01.1929 — 14.01.1957);
 епископ Joseph Thomas McGucken (14.01.1957 — 19.02.1962) — назначен Архиепископом Сан-Франциско;
 епископ Alden John Bell (30.03.1962 — 11.07.1979);
 епископ Francis Anthony Quinn (18.12.1979 — 30.11.1993);
 епископ William Kenneth Weigand (30.11.1993 — 29.11.2008);
 епископ Jaime Soto (29.11.2008 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Сакраменто (округ)
Религия в Калифорнии